

Codici 
 KX – codice HASC del comune di Karpoš (Macedonia del Nord)
 KX – codice vettore IATA di Cayman Airways

Altro 
 KX – targa automobilistica di Coo (Grecia)
 Pentax K-x – fotocamera della Pentax